John Rambo peut faire référence à :

 John Rambo, un personnage de fiction créé par David Morrell et interprété au cinéma par Sylvester Stallone ;
 John Rambo (2008), quatrième film de la saga centrée sur le personnage de John Rambo ;
 John Rambo, athlète américain spécialiste du saut en hauteur.